Kirchweger ist der Nachname folgender Personen:

 Anton Joseph Kirchweger (gest. 1746), deutscher Rosenkreuzer und Verfasser der Aurea Catena Homeri 
 Ernst Kirchweger (1898–1965), österreichischer Widerstandskämpfer
 Heinrich Kirchweger (1809–1899), deutscher Eisenbahningenieur

Siehe auch:
 das Ernst-Kirchweger-Haus (EKH)
 die Kirchweger-Kondensationseinrichtung (Kirchwegersche Abdampfkondensation)